Додекаборид скандия — бинарное неорганическое соединение
скандия и бора
с формулой ScB,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Додекаборид скандия образует кристаллы нескольких модификаций:
 , структура типа додекаборида урана UB
  .

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 2040 °C.

Примечания 

Соединения скандия
скандия